Vrachonisída Tigáni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Tigáni (ö i Grekland, Kykladerna), Sydegeiska öarna, 
 Vrachonisída Tigáni (ö i Grekland, Nomós Dodekanísou), Sydegeiska öarna, 

Robotskapade Greklandförgreningar